Okręty US Navy o nazwie USS „Kearsarge”:

 Pierwszy „Kearsarge” był slupem wojennym najbardziej znanym z pokonania konfederackiego łamacza blokady CSS „Alabama”. Był w służbie w latach 1862-1894.
 Drugi „Kearsarge” (BB-5) był pancernikiem typu Kearsarge. Był w służbie w latach 1900-1920.
 Trzeci „Kearsarge” miał być lotniskowcem typu Essex, ale został przed wodowaniem przemianowany na „Hornet” (CV-12).
 Czwarty „Kearsarge” (CV-33) był lotniskowcem typu Ticonderoga. Brał udział w działaniach wojny koreańskiej i wojny wietnamskiej. Był w służbie w latach 1946-1970
 Piąty „Kearsarge” (LHD-3) jest uniwersalnym okrętem desantowym typu Wasp, który wszedł do służby w 1993 i pozostaje w niej nadal (stan na 2022 rok).

Kearsarge